Rauls ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Rauls (1896–1985), deutscher lutherischer Pfarrer, Kirchenrat, Propst und Heimatforscher
 Wolfgang Rauls (* 1948), deutscher Politiker (NDPD, FDP) und sachsen-anhaltischer Minister für Umwelt und Naturschutz